Рондонополис:

 Рондонополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Рондонополис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.